Il torneo di singolare femminile (outdoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi estive 1908. Vi presero parte solo cinque tenniste, tutte provenienti dal Regno Unito. I numerosi ritiri fecero sì che una tennista arrivò in finale senza giocare una partita mentre un'altra tennista dovette vincere due partite per accedere alla finale.

Risultati

Classifica

Partite

Boothby vinse la medaglia d'argento, e Winch quella di bronzo, entrambe senza vincere un set. Chambers disputò tre partite, vincendo tutti i sei set. Morton fu l'unica altra tennista a vincere una partita, sconfiggendo Greene nel primo turno prima di venire eliminata da Chambers ai quarti.

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade